Maar kan syfta på

 Maar – en speciell typ av vulkankrater
 Dora Maar (1907-1997), en kvinnlig fotograf, som samarbetade intimt med Pablo Picasso